Sauviac puede referirse a: 

 Sauviac (Gers), comuna francesa situada en Gers.
 Sauviac (Gironda), comuna francesa situada en Gironda.